Mitterschlag heißen folgende geographische Objekte:

 Mitterschlag (Gemeinde Langschlag), Ortschaft der Gemeinde Langschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Mitterschlag (Gemeinde Ungenach), Ortschaft der Gemeinde Ungenach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich